Aristóbulo puede referirse a:

 Aristóbulo I, rey de Judea entre 104 a. C. y 103 a. C.
 Aristóbulo II, rey de Judea entre el 67 y el 63 a. C.
 Aristóbulo III, último descendiente de la casa real asmonea.
 Aristóbulo de Alejandría, filósofo griego judío del siglo II a. C.
 Aristóbulo de Casandrea, historiador griego, acompañante de Alejandro Magno en sus expediciones.
 Aristóbulo de Paneas, uno de los 72 sacerdotes que tradujeron la Torah al griego.
 Aristóbulo Deambrossi, exfutbolista argentino.
 Aristóbulo del Valle, abogado y político argentino.
 Aristóbulo Istúriz, político venezolano.
 Aristóbulo Mittelbach, militar y político argentino.
 Aristóbulo Vargas Belmonte, militar argentino.